Schoenmakers is een Nederlandse achternaam en kan verwijzen naar:

Personen
 Bianca Schoenmakers (1982), Nederlands springamazone
 Harrie Schoenmakers (1916), Nederlands wielrenner
 Harry Schoenmakers (1934), Nederlands wielrenner
 Louis Schoenmakers (1926-2012), Belgisch CVP-politicus
 Gerrit Schoenmakers (1942), Nederlands PvdA−politicus
 Melchior Schoenmakers (1975), Nederlands voetballer
 M.M. Schoenmakers (1947), Nederlands schrijver
 Piet Schoenmakers (1919-2009), Nederlands beeldend kunstenaar

Bedrijven
 Coenen & Schoenmakers (1882-1963)), voormalige Noord-Brabantse kunstmestfabriek

Zie ook 
 Schoenmaker
 Schoenmaker (beroep)